SBCT steht für:
 den ICAO-Code des Flughafens der brasilianischen Stadt Curitiba
 Stryker Brigade Combat Team, eine verstärkte Brigade der US Army mit ca. 3900 Mann

SB-CT steht für:
 , ISO-3166-2-Code der salomonischen Hauptstadt

SBCT